Яшма может означать:
 Яшма — полудрагоценный поделочный камень.
  — посёлок в Азербайджане, Хызинский район.
  — посёлок в Азербайджане, Хызинский район.
 «Яшма-4» — телеобъектив, выпускавшийся заводом «Арсенал».
 Яшма — остров, расположенный на территории Хызинского района в Каспийском море у побережья Азербайджана.